Майское Утро— село в Идринском районе Красноярского края, административный центр Майского сельсовета.

География 
Находится примерно в 5 километре по прямой на запад-северо-запад от районного центра села Идринское.

Климат 
Климат резко континентальный с холодной зимой и жарким летом, суровый, с большими годовыми и суточными амплитудами температуры. Максимальная высота снежного покрова 46 см. Среднемесячная температура января −21,1 ºС, июля +18,4 ºС. Продолжительность безморозного периода составляет 100 дней. Средняя дата последнего заморозка — 29 мая, первого заморозка — 7 сентября. Вегетационный период (с температурами выше +5ºС) длится 157 дней. Годовая сумма осадков составляет 387 мм, причем большая ее часть выпадает в теплый период года (81 % от годовой суммы).

История 
Село основано в 1923 году в качестве выселка села Малый Телек на правом берегу реки Сыда. В 1940 выселок был перенесен на нынешнее место положения села. В советское время работали колхозы «Красное Знамя» (ликвидирован в 1992 году), «Стаханов» и «Победа».

Население 
Постоянное население составляло 408 человека в 2002 году (89 % русские), 345 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Идринского района